

Geografia
 Ferrell Nunatak – picco roccioso isolato, nei Monti Pensacola, in Antartide

Persone
 Barbara Ferrell (1947) – ex velocista statunitense
 Clelin Ferrell (1997) – giocatore di football americano statunitense
 Conchata Ferrell (1943-2020) – attrice statunitense
 Duane Ferrell (1965) – ex cestista statunitense
 Rachelle Ferrell (1961) – cantante e musicista statunitense
 Rick Ferrell, propr. Richard Benjamin Ferrell (1905-1995) – giocatore di baseball statunitense
 Rod Ferrell, propr. Roderrick Justin Ferrell (1980) – criminale statunitense
 Thomasia Ferrell Angell, detta Tommy (1934) – ex schermitrice statunitense
 Tyra Ferrell (1962) – attrice statunitense
 Yogi Ferrell. propr. Kevin Duane Ferrell jr. (1993) – cestista statunitense
 Wes Ferrell (1908-1976) – giocatore di baseball statunitense, fratello di Rick
 Will Ferrell, propr. John William Ferrell (1967) – attore, comico e produttore cinematografico statunitense